B 203 bezeichnet:

 die Bundesstraße 203 in Deutschland
 die ehemalige B 203, die nun Rheinstraße (L 203) heißt in Österreich.

Abkürzung